Miejscowości w USA:
 Port Clinton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa
 Port Clinton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill